Mr. Gay Finland — ежегодный конкурс красоты среди мужчин гомосексуальной ориентации, проводимый c 2010 года в Хельсинки в клубе DTM в рамках мероприятий Helsinki Pride.

Конкурс проводится с 2010 года, а победитель представляет Финляндию на конкурсах Мистер Гей-Европа и .

Лауреаты

См. также 
 Miss Gay Finland
 Права ЛГБТ в Финляндии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница конкурса Mr. Gay Finland

ЛГБТ в Финляндии
Конкурсы красоты